Ханиш — многозначный термин.

Топоним 
 Ханиш — архипелаг в Красном море.

Персоналии 
 Ханиш, Вольфганг (1951) — немецкий метатель диска.
 Ханиш, Карл (1900 — ?) — австрийский фехтовальщик.
 Ханиш, Кэрол (1942) — американская радикальная феминистка.
 Ханиш, Эрих (1909 — ?) — немецкий каноист.